9-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой под эгидой ЛИХГ проходил с 14 по 17 марта 1924 года в Милане (Италия). Дебютировшие сборные Италии и Испании позволили турниру превзойти прошлый чемпионат по количеству участников. В этом розыгрыше впервые была применена новая схема проведения турнира: команды были разделены на две группы, победители которых выходили в финал.

Сборная Франции стала чемпионом в первый раз, обыграв в финале сборную Швеции со счётом 2:1. Матч за третье место не проводился, но благодаря лучшей разнице шайб бронзовые медали достались сборной Швейцарии. Испанцы заявили на первый матч со швейцарцами лишь пять человек, потому что имела две травмы. Сборная Швейцарии согласилась играть впятером, чтобы уравнять составы. Назначенная на 16 марта игра между сборными Швеции и Испании не состоялась из-за неявки испанцев, что позволило сборной Испании обойти итальянцев в общем зачете.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

1924
Чемпионаты Европы в 1924 году
Март 1924 года
Международные спортивные соревнования в Милане
Спорт в Италии в 1924 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Чемпионаты Европы в Италии